

Música 
Candy (canção de Foxy Brown) — canção da rapper Foxy Brown com Kelis
Candy (canção) — canção de Mandy Moore
Candy (canção de Aggro Santos) — canção do rapper Aggro Santos

Pessoas 
Brooke Candy — rapper, cantora e modelo americana.
John Candy — ator e comediante canadense
Candy Clark (1947) — atriz norte-americana
Candy Dulfer (n. 1969) — saxofonista de jazz holandesa
Candy Barr (1935-2005) — stripper, dançarina exótica e atriz pornográfica norte-americana

Outros 
Candy (2006) — filme australiano dirigido por Neil Armfield
Candy Candy — livro, mangá e anime japonês
3015 Candy — asteroide

Desambiguações de música
Desambiguações de sobrenomes